Larreoideae — підродина квіткових рослин родини парнолистових (Zygophyllaceae).

Роди 
 Bulnesia Gay
 Guaiacum L.
 Larrea Cav.
 Pintoa Gay
 Porlieria Ruiz & Pav.

Примітки 

Парнолистові
Підродини рослин